, ou , est une série télévisée américaine d'horreur gothique et de vampire, créée par Rolin Jones, basée sur le roman homonyme d'Anne Rice, sorti en 1976. Elle met en scène Jacob Anderson dans le rôle de Louis de Pointe du Lac, Sam Reid dans celui du vampire Lestat de Lioncourt, Bailey Bass dans le rôle de l'adolescente vampire Claudia, Assad Zaman dans le rôle de l'ancien vampire Armand et Eric Bogosian dans le rôle du journaliste Daniel Molloy.

Production 
La série met en lumière les éléments homosexuels du travail de Rice, qui ne sont qu'insinués dans l'adaptation cinématographique du roman en 1994. C'est la première série télévisée entrant dans le .

Le , AMC Networks annonce l'achat des droits de propriété intellectuelle englobant 18 des romans de Rice, notamment , ainsi que la possibilité de développer des adaptations (longs métrages et séries télévisées) à partir de cet accord en mai 2022. AMC commande huit épisodes pour Interview with the Vampire en . Sam Reid et Jacob Anderson ont été annoncés pour les rôles principaux de Lestat et Louis en août 2021, suivis de Bailey Bass dans le rôle de Claudia en octobre 2021. L'arrivée d'Eric Bogosian est rendue public en .

Le renouvellement  d' est annoncé pour une deuxième saison de huit épisodes en , avant même sa première le  sur AMC.

Distribution

Personnages principaux 

 Jacob Anderson : Louis de Pointe du Lac
 Sam Reid : Lestat de Lioncourt
 Eric Bogosian : Daniel Molloy
 Bailey Bass : Claudia
 Assad Zaman : Rashid / Armand

Personnages récurrents 
 Kalyne Coleman : Grace de Pointe du Lac, la sœur de Louis
 Rae Dawn Chong : Florence de Pointe du Lac, la mère de Louis
 Chris Stack : Thomas  Anderson, le propriétaire du Fair Play Saloon, un bordel haut-de-gamme
 Christian Robinson : Levi Freniere, le mari de Grace
 Maura Grace Athari : Antoinette, une chanteuse de blues qui tombe amoureuse de Lestat

Invités 
 Steven Norfleet : Paul de Pointe du Lac, le frère troublé de Louis
 John DiMaggio : l'échevin Fenwick, un homme d'affaires cherchant à profiter de Louis
 Jeff Pope : Finn O'Shea, l'un des exécuteurs de Louis
 Dana Gourrier : Bricktop Williams, une prostituée qui travaille pour Louis
 Najah Bradley : Lily, une prostituée qui travaille au Fair Play et est une amie de Louis
 Eugénie Nall Bondurant : Miss Carol, la madame du Fair Play
 Rachel Handler : Peg Leg Doris, une prostituée unijambiste à l'emploi de Louis
 Mike Harkins : Père Mattias, un prêtre local qui connaît Louis depuis son enfance
 Thomas Anthony Olajide : Jonah, l'ami d'enfance de Louis
 Kyle Roussel : Jelly Roll Morton
 Xavier Mills : Charlie, un homme dont Claudia tombe amoureuse
 Damon Daunno : Bruce, un vampire solitaire que Claudia rencontre lors de ses voyages
 Luke Brandon Field : Daniel Molloy (jeune)
 Gopal Divan :  Fareed Bhansali, un médecin que Louis fait venir pour Daniel

Liste des épisodes

Accueil 
La première saison de la série est saluée par la critique, notamment pour l'écriture, le ton, les costumes, la bande originale, les performances des acteurs (en particulier celles d'Anderson et Reid) et l'alchimie entre les personnages principaux.

Notes et références

Liens externes 

 .

Adaptation des Chroniques des vampires
Série télévisée sur le vampirisme
Adaptation d'un roman américain à la télévision
Série télévisée se déroulant au XXe siècle
Série télévisée d'horreur
Série télévisée des années 2020